Gastone I di Foix, conte di Foix;
Gastone II di Foix, conte di Foix;
Gastone III di Foix, conte di Foix;
Gastone IV di Foix, conte di Foix;
Gastone di Foix-Navarra, principe di Viana;
Gaston de Foix-Nemours, duca di Nemours;
Gastone di Foix, libretto di Felice Romani.
Gastone di Foix – opera di Giuseppe Persiani del 1828